Prince of the Plains – film del 1927 diretto da Robin Williamson
Prince of the Plains – film del 1949 diretto da Philip Ford